Die Spielzeit 1996/97 war die vierte reguläre Austragung der tschechischen Extraliga.  Im Play-off-Finale setzte sich der Vorjahressieger HC Petra Vsetín mit 3-0 gegen den HC Vítkovice durch. In der 1. Liga Tschechiens belegten der HC Kralupy nad Vltavou und HC Becherovka Karlovy Vary die ersten beiden Plätze, allerdings gelang keinem der beiden in der Extraliga-Relegation der sportliche Aufstieg in die Extraliga.

Modus 
In 52 Spielen spielen alle Teams zwei komplette Doppelrunden, jede Mannschaft hat also jeweils 26 Heim- und Auswärtsspiele. Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 8 qualifizieren sich direkt für die Play-Offs, die im Best-Of-Five-Modus ausgetragen werden. Für die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 12 ist die Saison nach der Hauptrunde beendet. Am Ende der Saison findet neben den Playoffs eine Relegationsrunde statt, an der die beiden letztplatzierten Mannschaften der Extraliga und die Gewinner des Play-off-Halbfinales der 1. Liga teilnehmen. Im Modus Best-of-Seven mit maximal sieben Spielen je Mannschaft werden die beiden Aufsteiger in die Extraliga bzw. Absteiger in die 1. Liga ermittelt.

Reguläre Saison

Tabelle

Auszeichnungen 

 Toptorschütze: Jiří Dopita – 37 Tore für HC Petra Vsetín
 Topvorlagengeber: Roman Horák (HC Sparta Prag) mit 55 Assists
 Topscorer: Roman Horák (HC Sparta Prag) 73 Punkte, 21 Tore und 52 Assists
 Toptorhüter: Roman Cechmánek (HC Petra Vsetín): Gegentorschnitt von 2.1, Fangquote von 93 %

Play-offs

Turnierbaum 

Die Mannschaft des HC Petra Vsetín, die die tschechische Meisterschaft schon in den zwei Jahren zuvor gewonnen hatte, setzte sich gegen den HC Vítkovice mit 3-0 durch und gewann den dritten Titel der Vereinsgeschichte. Garant für diesen Erfolg war vor allem der Torhüter des Jahres, Roman Čechmánek, an dem die Topangriffsformation des HC Vítkovice, Chlubna-Prokopjew-Moravec, immer wieder scheiterte.

Meistermannschaft des HC Petra Vsetín

Relegation 

Damit verbleiben Dukla Jihlava und der HC Opava in der Extraliga, während der HC Kralupy nad Vltavou und der HC Becherovka Karlovy Vary weiter in der 1. Liga spielen. Später verkaufte der HC Olomouc seine Extraliga-Lizenz an Karlovy Vary, so dass die Mannschaft der Karlsbader doch noch aufstieg.

Trophäen

All-Star-Team

Weblinks 
 hokej.cz
 hockeyarchives.info
 Extraleague 1996/97

Eishockeysaison 1996/97
E1996